В парному розряді жіночого тенісного турніру Sunsmart Victorian Open 1977, що проходив у рамках Туру WTA 1977, Івонн Гулагонг і Бетті Стов виграли титул, у фіналі перемігши пару Патрісія Бостром і Кім Рудделл 6-3, 6-0.

Основна сітка

Посилання 

Sunsmart Victorian Open